Узловое — название населённых пунктов:

Россия 
 Узловое — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Узловое — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.

 Узловое — село/посёлок в Городском округе Феодосия/Кировском районе Крыма.
 Узловое — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Узловое — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Узловое — с 1945 по 1995 год название пгт Батево в Закарпатской области.

См. также 
 Узловая
 Узловой
 Узлово